El término Metro Balderas puede referirse:

 a la estación Balderas de las líneas 1 y 3 del Sistema Colectivo "Metro" de la Ciudad de México, y
 a Estación del Metro Balderas, una canción del músico mexicano Rodrigo González, popularizada por el grupo "El Tri".